El último tren puede referirse a:

 El último tren (2002), película dirigida por Diego Arsuaga.
 El último tren (1991), episodio (T02E27) de Los Simpson.